Treichel (Treichl, Treichler):
 Adolf Treichel (1869, Prabuty (Riesenburg) – 1926, Gdańsk), gdański nauczyciel i polityk niemiecko-narodowy
 Irena Treichel (1918, Rypin – 1987), polska bibliotekarka, doktor nauk humanistycznych w zakresie
 Hans-Ulrich Treichel (* 1952, Versmold), profesor w Instytucie Literatury Niemieckiej Uniwersytetu Lipskiego

Treichl 
 Traudl Treichl (1950), niemiecka narciarka alpejska

Zobacz też 
 Trzechel (Trechel)